Niemcy:
 Blauen – szczyt w Schwarzwaldzie

Szwajcaria:
 Blauen – gmina w kantonie Bazylea-Okręg, w okręgu Laufen
 Blauen – szczyt w Jurze

Zobacz też:
 Blaue
 Plauen
 Zeller Blauen